Aleph kan syfta på
Aleph Bokförlag – ett svenskt förlag
 Aleph (novell) – en novell från 1945 av den argentinske författaren Jorge Luis Borges
Aleph – en japansk domedagssekt, se Aum Shinrikyo

Se även
Alef